Фатьма Османоглу:
 Османоглу, Фатьма Наиме (1875—1945) — дочь османского султана Абдул-Хамида II от его четвёртой жены Бидар Кадын Эфенди.
 Османоглу, Фатьма Неслишах (1921—2012) — внучка последнего османского султана Мехмеда Вахидеддина и последнего халифа из династии Османов Абдул-Меджида II.